HMS Java — название трёх кораблей Королевского флота Великобритании.

 HMS Java (1806) — 32-пушечный корабль 5 ранга. Бывший голландский Maria Reijersbergen, построенный в Амстердаме в 1800 году. Захвачен британцами 18 октября 1806 года. Пропал без вести в марте следующего года в Индийском океане.
 HMS Java (1811) — 38-пушечный корабль 5 ранга. Бывший французский Renommée, построенный в Нанте в период с 1805 по 1809 год. Захвачен британцами у Мадагаскара 20 мая 1811 года. 29 декабря 1811 года захвачен американским фрегатом USS Constitution, сгорел на следующий день.
 HMS Java (1815) — 54-пушечный корабль 4 ранга. Построен в Плимуте в 1815 году. Разобран в ноябре 1862 года в Портсмуте.